Samir Nasri, francoski nogometaš, * 26. junij 1987, Marseille, Francija.

Samir Nasri je nekdanji nogometni vezist alžirskih korenin, dolgoletni član Marseillea in Manchester Cityja ter francoske reprezentance.

Statistika v karieri

Klubska statistika 
(dopolnjeno do 3. oktobra 2010)

Mednarodno 
(dopolnjeno do 12. avgusta 2010)

Zadetki za francosko nogometno reprezentanco 
Prva številka pri rezultatih predstavlja izkupiček Francije.''

Sklici

Zunanje povezave 

 

Francoski nogometaši
Francoski nogometni reprezentanti
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 2008
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 2012
Nogometaši Olympiqua de Marseille
Nogometaši Arsenala F.C.
Nogometaši Manchester Cityja
Nogometaši Seville
Nogometaši Antalyasporja
Nogometaši West Ham Uniteda
Nogometaši R.S.C. Anderlechta